Cristiana Carlota de Wurtemberg-Winnental (20 de agosto de 1694 - 25 de diciembre de 1729) fue una princesa alemana de la línea de Wurtemberg-Winnental. Nacida en Kirchheim unter Teck, sus padres fueron el Duque Federico Carlos de Wurtemberg-Winnental y su esposa, la Margravina Leonor Juliana de Brandeburgo-Ansbach, hija del Margrave Alberto II de Brandeburgo-Ansbach.

Cristiana Carlota también fue margravina de Brandeburgo-Ansbach a través de su matrimonio con su primo el Margrave Guillermo Federico de Brandeburgo-Ansbach, de la Casa de Hohenzollern. Se convirtió en regente de Ansbach tras la muerte de su marido en 1723 hasta el fin de la minoría de edad de su hijo mayor Carlos Guillermo Federico, en 1729. Los otros hijos de Cristiana y Guillermo Federico fueron Leonor (1713-1714) y Federico Carlos (1715-1716). El Palacio de Bruckberg fue utilizado como "lugar educativo" de sus hijos. Murió en Ansbach en 1729 y ahora está enterrada en la cripta de los margraves en la Iglesia de San Gumbertus en Ansbach.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 M. Spindler, A. Kraus: Geschichte Frankens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, München 1997. 
 A. Schödl: Frauen und dynastische Politik, 1703-1723. Die Markgräfinnen Elisabeth Sophie von Brandenburg und Christiane Charlotte von Ansbach, Plassenburg 2007. 
 A. Schödl: Christiane Charlotte. Fürstin, Mutter und Frau, Sonderdruck Nr. 7. Verein der Freunde von Triesdorf 2009

Casa de Württemberg
Margravinas de Alemania